Flibbertigibbet (von Mittelenglisch flipergebet) bezieht sich auf:

 eine Figur der angelsächsischen Mythologie, auf die in der englischen Literatur verschiedentlich Bezug genommen wird (z. B. Kenilworth von Sir Walter Scott, King Lear von Shakespeare, auch bei Dorothy Sayers)
 eine Nachfolgeband von Mellow Candle